Domaine – fiume del Canada
 Domaine – film del 2010 diretto da Patric Chiha
 Domaine musical – organizzazione musicale francese

Pagine correlate 
 Domain